Владимир Горелов:
 Горелов, Владимир Константинович (1926—1992) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Горелов, Владимир Михайлович (1909—1945) — гвардии полковник танковых войск, Герой Советского Союза.
 Горелов, Владимир Петрович (1924—2007) — полковник, Герой Советского Союза.